Der letzte Mohikaner steht für:

 Der letzte Mohikaner, Roman von  James Fenimore Cooper (1826)
 Der letzte Mohikaner (1920), US-amerikanischer Film von Maurice Tourneur und Clarence Brown
 Der letzte Mohikaner, zweiter Teil  des deutschen Stummfilms Lederstrumpf von Arthur Wellin
 Der letzte Mohikaner (1932), US-amerikanischer Film vom Ford Beebe und B. Reeves Eason
 Der Letzte der Mohikaner, US-amerikanischer Film von George B. Seitz (1936) 
 Der letzte der Mohikaner (1956), deutscher Film von Hans-Joachim Hildebrandt (1956) 
 Der letzte Mohikaner (1965), deutsch-spanisch-italienischer Film von Harald Reinl
 Der letzte Mohikaner, deutscher Fernsehfilm von Jean Dréville und Pierre Gaspard-Huit (1969), siehe Die Lederstrumpferzählungen #Teil 2: Der letzte Mohikaner
 Der letzte Mohikaner (1971), achtteilige Fernsehserie der BBC
 Uncas, der letzte Mohikaner, US-amerikanischer Film von James L. Conway (1977)
 Der letzte Mohikaner (1992), US-amerikanischer Film von Michael Mann

Siehe auch:
 Die letzte Mohikanerin
 The Last Mohican, Kurzgeschichte von Bernard Malamud